Кардаш Василь Ярославович — радянський та український футболіст.
 Кардаш Володимир Володимирович — український футзальний воротар.
 Грегор Кардаш — нотаріус, посол Райхсрату.
 Кардаш Марина Анатоліївна — заслужений тренер України, тренер національної збірної України з художньої гімнастики; суддя міжнародної категорії.
 Кардаш Микола Іванович — капітан медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кардаш Петро — кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії.
Прізвища